Сосна островная, или хазийская, или кезия () — вид вечнозелёных хвойных деревьев рода Сосна, один из наиболее широко распространённых видов сосен Юго-Восточной Азии.

Распространение 
Ареал простирается от восточных Гималаев, , в северо-восточной Индии в  штатах Мегхалая и Манипур, пролегает на юго-восток по территории Бирмы, Таиланда, Камбоджи, Лаоса, Вьетнама и крайнего юга КНР, достигает Филиппины. 

Культивируется в других частях света, в том числе в Южной Африке и Южной Америке.

На Филиппинах является доминирующим видом в районе  на острове Лусон.

Встречается в смешанных лесах на склонах гор, на высотах от 800 до 2000 метров над уровнем моря, предпочитает селиться в диапазоне высот 1200—1400 метров, произрастает на кислых красных или желтых подзолистых почвах. Места расселения обычно характеризуются субтропическим, муссонным климатом, с чередующимися сухим и влажным периодами, с очень обильными осадками и влажностью воздуха не ниже 70%.

Ботаническое описание 
Деревья высотой до 30 м; ствол диаметром до 60 см; кора с глубокими продольными трещинами, тёмно-коричневого цвета, шелушащаяся; корона широкая куполообразная; ветви желтовато-бурой окраски, с возрастом становятся оранжево-коричневыми. 

Хвоя в пучках по 3 иглы на пучок, иглы тонкие, гибкие, длиной 10—22 см, треугольные в поперечном сечении (0,7-1 мм). Шишки одиночные или парные, яйцевидной формы, 5,5 на 3,5 см. Семена чёрно-бурые, слегка сжатые, эллиптической формы, размером 5—6 на 3—4 мм.

Таксономия 
, 1840, . [Edited by J. Loudon]. London. 6: 8.

Синонимы 

 , Itin. Pl. Khasyah Mts.: 58 (1848).
  in A.P.de Candolle, Prodr. 16(2): 390 (1868), not validly publ.
  in A.P.de Candolle, Prodr. 16(2): 390 (1868), orth. var.
 , Trans. Acad. Sci. St. Louis 4: 179 (1880), orth. var.
 , Fl. Brit. India 5: 652 (1888), orth. var.
 , Phytologia 68: 51 (1990).

Подвиды 
, 1962, Adansonia n.s., 2: 338.

Хозяйственное значение и применение 
Древесина мягкая и лёгкая находит много применений, используется для выработки бумаги, применяется в строительстве, идёт на изготовления столбов, спичек, ящиков, поддонов и другой тары.

Смола хорошего качества, в период испанского колониального владычества широко использовалась для производства скипидара.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Сосна
Флора Азии